Ринкон де Гвајабитос има више значења:

 Ринкон де Гвајабитос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ринкон де Гвајабитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику